Golubovi (Columbidae), porodica ptice iz reda Columbiformes
 Golub pećinar (Columba livia), vrsta od koje potječu sve domaće pasmine golubova
 Golub (zviježđe), zviježđe